La Fußball-Bundesliga 2009-2010 è stata la 100ª edizione della massima serie del campionato tedesco di calcio, disputato tra il 7 agosto 2009 e l'8 maggio 2010 e concluso con la vittoria del , al suo ventiduesimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Edin Džeko del  con 22 reti.

Stagione

Avvenimenti 
Il campionato viene in questa edizione comandato per poche giornate dall', che è però presto superato dal ; i rossoneri guidano la graduatoria per diverse giornate, ed arrivano anche a laurearsi campioni d'inverno, tuttavia a fine febbraio è il  di Louis van Gaal a passare al comando. I bavaresi avevano passato parte girone lontano dal vertice, ma vanno a conquistare il titolo staccando lo  di cinque punti. Questa squadra era però brevemente passata in testa alla ventottesima giornata in occasione della sconfitta casalinga del Bayern contro lo , ma viene a sua volta sconfitta nello scontro diretto della giornata successiva, e in seguito ulteriormente distanziata. Insieme a queste due squadre si qualifica alla Champions League anche il , mentre i campioni uscenti del  arrivano ottavi. In coda il  si salva vincendo lo spareggio; questa squadra aveva vinto il doppio confronto anche nella precedente stagione, quando era stata invece promossa. Infine, la Coppa di Germania viene conquistata dal Bayern, che ottiene così il double.

Il Bayern è protagonista anche nella Champions League: si qualifica agli ottavi nell'ultima giornata della fase a gironi vincendo in casa della , mentre nella fase ad eliminazione diretta ha la meglio prima sulla , poi sul  e sul Lione. Arriva così alla finale di Madrid dove incontra l'; viene sconfitto 2-0, ma arriva comunque ad un passo dal treble. In Europa League, invece, l'Amburgo arriva in semifinale; è qui eliminato dai futuri vice-campioni del .

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2010-2011
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2010-2011
      Ammessa agli spareggi (Percorso piazzate) della UEFA Champions League 2010-2011
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Europa League 2010-2011
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2010-2011
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione contro la terza classificata della 2. Bundesliga 2009-2010
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2010-2011

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio promozione-retrocessione 
Allo spareggio sono ammesse la sedicesima classificata in Bundesliga e la terza classificata in 2. Fußball-Bundesliga.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (20)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (4)
 Migliore attacco: Bayern Monaco (72 gol segnati)
 Miglior difesa: Bayern Monaco e Schalke 04 (31 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+41)
 Maggior numero di pareggi: Bayer Leverkusen (14)
 Minor numero di pareggi: Hannover 96 (6)
 Minor numero di vittorie: Hertha Berlino (5)
 Maggior numero di sconfitte: Hertha Berlino (20)
 Peggiore attacco: Colonia, Norimberga e Bochum (33 gol segnati)
 Peggior difesa: Hannover 96 (67 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Bochum (-31)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 2009-2010
 DFB-Pokal 2009-2010

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-2009-2010/

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009-2010